Малкольм Сим Лонгэйр (, род. 18 мая 1941) — британский физик. С 1991 по 2008 год —  Кавендишской лаборатории в Кембриджском университете. С 2016 года — главный редактор журнала Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society.

Биография 
Родился в Данди (Шотландия) и получил среднее образование в  в Данди, после чего продолжил образование в Квинс-колледже Сент-Эндрюсского университета (в настоящее время — университет Данди). Затем Лонгейр стал студентом-исследователем в радиоастрономической группе Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, где защитил докторскую диссертацию в 1967 году под руководством Мартина Райла.

С 1968 по 1969 год в рамках научного обмена стажировался в Физическом институте имени Лебедева Академии наук СССР, где работал с академиками В. Л. Гинзбургом и Я. Б. Зельдовичем.

Лонгейр с 1966 по 1968 годы получал стипендию Королевской комиссии по выставке 1851 года и был стипендиатом колледжа Клэр Холл (Кембридж) с 1967 по 1980 годы. Работал приглашённым профессором в Калифорнийском технологическом институте (1972), Институте перспективных исследований в Принстоне (1978), Гарвард-Смитсоновский центре астрофизики (1990) и Институте исследований космоса с помощью космического телескопа (1997). С 1980 по 1990 год Лонгейр занимал одновременно должности королевского астронома Шотландии, профессора астрономии Эдинбургского университета и директора Королевской обсерватории в Эдинбурге. Лонгейр является профессором и вице-президентом колледжа Клэр Холл в Кембридже, с 1991 по 1997 годы был также заместителем директора Кавендишской лаборатории, ответственным за преподавание физики, а с 1997 по 2005 год — директором Кавендишской лаборатории.

Основные научные интересы Лонгейра — в сфере астрофизики высоких энергий и космологии, он является автором восьми книг и многочисленных статей по этим проблемам. С 2017 года он является главным редактором журнала Королевского общества Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society и является автором или соавтором биографий , Виталия Гинзбурга, , Джефри Бербиджа и .

Хобби — музыка, горный туризм (восхождение на Мунро в 2011 году), искусство, архитектура и гольф.

Награды и премии 
 1986 — награда Британской энциклопедии за распространение знаний
 1990 — выступление по телевидению с серией  для молодежи на тему «Происхождение нашей вселенной»
 1991—1992 — председатель секции физики Британской ассоциации развития науки.
 1994 — научная премия 1994 года Общества Солтир — ежегодная премия Королевского банка Шотландии
 1994 — председатель совета обсерватории Джемини, международного проекта по созданию 8-метровых телескопов в северном и южном полушариях
 1995 — избран членом Австралийской академии наук и выступил с лекцией «Измерение фундмаентальных величин» во всех столицах штатов Австралии
 1995 г. — председатель Совета Института исследований космоса с помощью космического телескопа на 1995-96 годы
 1996 — президент Королевского астрономического общества в 1996-98 годах
 1999 — возведён в командоры ордена Британской империи «за заслуги в астрономии и космологии»
 2004 — избран членом Королевского общества.

Публикации 
На русском языке

Примечания 

Физики Великобритании
Награждённые Кельвиновской лекцией
Президенты Королевского астрономического общества
Члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Профессора Кембриджского университета
Джексонианский профессор естественной философии (Кембриджский университет)